Połtwa (Połkwa) – rzeka na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, prawy dopływ Horynia.

Płynie przez Teofipol.

Linki zewnętrzne 
 

Rzeki na Ukrainie
Dorzecze Horynia